Chłopiec i jego pies (A Boy and His Dog) – opowiadanie Harlana Ellisona 
 Chłopiec i jego pies (A Boy and His Dog) – amerykański film science-fiction z 1975 w reżyserii L.Q. Jonesa